Djevojka s bisernom naušnicom može značiti:
 Djevojka s bisernom naušnicom (film) - američko-britansko-luksemburški film iz 2003.;
 Djevojka s bisernom naušnicom (roman), književno djelo
 Djevojka s bisernom naušnicom (slika), slika Johanessa Vermeera